Hoogbroek, een buurtschap in Neder-Betuwe
Hoogbroek, een buurtschap in Wijchen